Bonellia puede referirse a:

 Bonellia, género de plantas de la familia Theophrastaceae.
 Bonellia, género de gusanos equiuroideos marinos de la familia Bonelliidae, como por ejemplo Bonellia viridis.